Barbadillo del Mercado kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Barbadillo del Mercado (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Barbadillo del Mercado (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar